Жуковичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Жуковичи — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Жуковичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Жуковичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Жуковичи — деревня в Глусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Жуковичи — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Жуковичи — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Жуковичи — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.